Slovo Blau může mít více významů

 Operace Blau, krycí název německé ofenzívy v době druhé světové války v roce 1942.
 Blau (vydavatelství) – španělské hudební vydavatelství založené v roce 1982.

Blau jako příjmení
 Andreas Blau
 Édouard Blau (1836–1906)
 Felix Anton Blau (1754–1798)
 Günther Blau (1922–2007)
 Hermann Blau (1871–1944)
 Josef Blau (1872–1960)
 Ludwig Blau (1861–1936)
 Luigi Blau (* 1945)
 Marietta Blau (1894–1970)
 Otto Blau
 Paul Blau
 Peter Blau (1919–2002)
 Rolf Blau (* 1952)
 Tina Blau (1845–1916)